— велетень, згадується у Старому Заповіті.

Топонім 

 Арба — муніципалітет у регіоні Фріулі-Венеція-Джулія, провінція Порденоне.

 Арба — річка в Нижньогородській і Кіровській областях та Республіці Марій Ел, притока Ошми.
 Арба — робітниче селище в Тоншаєвському районі Нижньогородської області.

 Арба — невключена територія в штаті Індіана.

 Арба — громада в кантоні Вале

Див. також 
 Арва (Άρβα) — поселення в номі Ахая, Греція.
 Гарба